Алта́йская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Алтайская улица — улица в Барнауле.
 Алтайская улица — улица в Липецке (Матырский).
 Алтайская улица — улица в Москве.
 Алтайская улица — улица в Нальчике.
 Алтайская улица — улица в Новороссийске.
 Алтайская улица — улица в Орске.
 Алтайская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Алтайская улица — улица в Саранске.
 Алтайская улица — улица в Сочи.
 Алтайская улица — улица в Томске.

Украина 
 Алтайская улица — улица в Днепре.
 Алтайская улица — улица в Мариуполе.

Белоруссия 
 Алтайская улица — улица в Минске.